Кубок Меркосур 1999 — 2-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 27 июля по 20 декабря 1999 года. Трофей впервые завоевал бразильский клуб «Фламенго».

Групповой этап

Группа «A»

Группа «B»

Группа «C»

Группа «D»

Группа «E»

Отбор лучших

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 - Кубок Меркосур 1999 на сайте RSSSF

1999
Футбол в Южной Америке в 1999 году